Ingrid Bergman kan avse någon av följande:
Ingrid Bergman (1915–1982), skådespelare
Ingrid von Rosen (1930–1995), hustru till regissören Ingmar Bergman, filmarbetare
Ingrid Bergman (politiker) (1925–2019), socialdemokratisk riksdagsledamot